Зелёная киргизская совка () — ночная бабочка из семейства совок.

Описание 
Размах крыльев составляет 46 — 48 мм. Как и другие виды своего рода, распространена в Средней и Центральной Азии, в Казахстане, Киргизии и в сопредельных с ними странах. Бабочки развиваются в одном поколении в год. Летают высоко в горах. Биология вида практически не изучена.

Источники 
 Бабочки Выпуск 2. «Изобразительное искусство». 1975

Животные, описанные в 1888 году
Насекомые Азии
Гелиотиновые